Piteu (rei), rei de Trezè, fill de Pèlops i Hipodamia.
 Piteu, gentilici dels habitants de Sant Llorenç de Morunys.
 Piteu o Fileu (arquitecte), arquitecte esmentat per Vitruvi.